Dalriada war ein skotisches Königreich im heutigen Norden Irlands und Westen Schottlands.

Angegeben sind jeweils die Regierungsjahre.

Dalriada ging nach der Herrschaft Alpins II. unter Kenneth MacAlpin im vereinigten Königreich der Pikten und Skoten (Alba, siehe Schottland) auf.

Literatur 
 Peter Truhart: Regenten der Nationen. Teil II/2 Westeuropa. K. G. Saur, München 1988, ISBN 3-598-10491-X, S. 3566f.

Einzelnachweise 

Dalriada
!
!Dalriada
!